Костёл кармели́тов босы́х (костёл Святого Архистратига Михаила) — памятник архитектуры во Львове (Украина). Находится на улице Винниченко, 20.

Впервые костёл ордена кармелитов босых упоминается в 1634 году. Построен, возможно, по проекту архитектора Я. Покоры (Покоровича), сына львовского архитектора итальянского происхождения Адама де Лярто. Башни главного фасада были спроектированы архитектором А. Вондрашкой в 1835—1839 годах, а завершены при реставрации уже в 1906 году архитектором В. Галицким.

Монастырь кармелитов, находившийся за восточной линией львовских фортификаций на холме, представлял собой оборонительный комплекс. Костёл выполнен из камня, трёхнефный и без апсид, перекрыт сводами. К костёлу примыкает прямоугольное в плане здание монастырских келий с внутренним двориком. Главный западный фасад расчленён пилястрами, завершён высоким щипцом, фланкированным двумя башнями с многоярусными барочными завершениями. Барочный интерьер украшен в 1731—1732 годах итальянским живописцем Дж. К. Педретти и его учеником Б. Мазуркевичем, чья роспись сохранилась на сводах центрального нефа. Картины на сюжеты из истории кармелитского ордена были написаны художником Г. Чайковским, а скульптуры в нефах создал скульптор А.Штиль. В 1970—1980 годах проводилась реставрация костёла. Главный алтарь выполнен из чёрного мрамора, вероятно, скульптором А. Прохенковичем (XVII век).

В 1648 году костёл как один из оборонительных узлов Львова был взят украинскими казаками Богдана Хмельницкого. В 1704 году костёл захватили войска шведского короля Карла XII. В 1748 году монахи-кармелиты вели борьбу с соседями-капуцинами, пытаясь преградить доступ верующих в монастырь последних; этот комический эпизод вошёл в историю Львова как «монахомахия».

До 1784 года костёл и монастырь принадлежали ордену римокатолическому кармелитов босых, в 1784—1789 годах — ордену реформатов, с 1789 года некоторое время — кармелитам обутым.

В 1960—1970-х годах в монастырском саду проходили встречи неформальной молодёжи Львова и других регионов СССР, выступления неформальных музыкальных коллективов.

В 1991 году храм был передан УГКЦ и переименован в Храм Архистратига Михаила. Здание монастыря занял орден студитов.

Литература 

 Островский Г. С. Львов. Издание второе, переработанное и дополненное. Ленинград: Искусство, 1975. С.113.
 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Киев: Будивельник, 1983—1986. Том 3, с. 78.

Бывшие римокатолические культовые сооружения во Львове
Фортификации Львова
Достопримечательности Львова
Грекокатолические храмы Львова
Монастыри Львова
Кармелитские церкви
Храмы УГКЦ